

Mitologia 
 Arnea (o Melanippe) – personaggio della mitologia greca, madre di Eolo e di Beoto
 Arnea – personaggio della mitologia greca che fu tramutata in taccola per aver aiutato Minosse 
 Arnea – personaggio della mitologia greca ed altro nome di Penelope
 Arnea (dell'isola di Sitone) – personaggio della mitologia greca e talmente avida di denaro che fu trasformata in civetta

Bibliografia

Fonti 
 Pseudo-Apollodoro, Libro III –  10, 6 e 9
 Pausania, Periegesi della Grecia, Libro III 12, 2

Moderna